Assisen (altfrz. assise, Partizip zu asseoir „setzen“, von lat. assidere „beisitzen“) ist ein verfassungsrechtlicher Begriff des Mittelalters ursprünglich für feierliche Versammlungen und Zusammenkünfte, auf denen rechtliche Angelegenheiten geregelt wurden, aber auch für die Ergebnisse solcher Sitzungen (Gesetze, Regelungen und auch die Strafen). Später wurden damit im englischen und dann wieder im französischen Recht bis ins 19. Jahrhundert Geschworenengerichte bezeichnet.

Als „Assisenhof“ werden noch heute Schwurgerichte mit Laienrichtern in Frankreich (Cour d’assises), Belgien (Cour d’assises bzw. Hof van assisen), Italien (Corte d’assise) und der Schweiz bezeichnet.

Wandlung des Begriffes 
Nach der Eroberung Jerusalems im Jahr 1099 ließ Gottfried von Bouillon die Statuten für seine Gerichtshöfe (das Hofgericht und das Landgericht) in feierlichen Sitzungen entwerfen und daher heißt das entsprechende Aktenstück Assises de Jerusaleme. Selbst die von den Assisenversammlungen bewilligten Steuern nannte man assisa, und die von Assisengerichten zuerkannten Strafen hießen assises.

Mit den französischen Normannen wanderte das Wort assize nach England und bezeichnete die vierteljährlichen Gerichtssitzungen, welche die zwölf Richter Englands in den Grafschaften herumreisend abhielten, wobei es sich um Geschworenengerichte handelte, die alle Zivil- und Kriminalsachen zu entscheiden hatten.

Aus England kehrte der Name assises für Geschworenengerichte wieder nach Frankreich zurück als Ludwig der Heilige festlegte, dass zu bestimmten Zeiten öffentliche Gerichtssitzungen gehalten werden sollten, um sowohl Beschwerden der Vasallen oder Untertanen über ihre Beamten als auch um die Berufungen gegen Urteile unterer Gerichtsstellen zu verhandeln.

Diese Assisengerichte befassten sich sowohl mit Zivil- als Kriminalprozessen und zerfielen in sogenannte grandes assises und petites assises (große und kleine Assisen). Aus dem Institut der Assisen hatten sich die Geschworenengerichte ausgebildet, die seit der französischen Revolution in allen französischen Départements eingerichtet wurden. Auch nach der Niederlage Napoleons und der Neuordnung der Grenzen blieben in den ehemals französischen linksrheinischen Besitzungen die Assisengerichte bestehen.

Gesetze 
 Assisen von Jerusalem
 Assisen von Ariano
 Assisen von Capua
 Assise von Claridon von 1166, erlassen von Heinrich II.
 Assize of Bread and Ale

Bekannte Prozesse 
 Assisenprozess Mai 1849 in Düsseldorf gegen Ferdinand Lassalle
 Assisenprozess zu Landau 1833 gegen die Redner des Hambacher Festes

Literatur 
 Assises de Jerusalem (franz. hrsg. von La Thomassière, Bourges 1690)
 Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 1. Leipzig 1905, S. 891
 Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1854, Band 1, S. 295

Einzelnachweise 

Rechtsgeschichte (Deutschland)
Prozessrechtsgeschichte
Gericht (Frankreich)
Gericht (Belgien)
Gericht (Italien)
Rechtsgeschichte (Frankreich)
Rechtsgeschichte (England und Wales)

en:Assize Court